Osoby o tym nazwisku:
 Christoph Kreuzer – holenderski skoczek narciarski
 Hermann Kreuzer – niemiecki rugbysta, olimpijczyk
 Oliver Kreuzer – niemiecki piłkarz
 Toni Kreuzer – niemiecki kierowca wyścigowy